Dichetophora är ett släkte av tvåvingar. Dichetophora ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kärrflugor
Dichetophora